Gene Simmons est le nom de deux musiciens américains :
 Jumpin' Gene Simmons (1933-2006)
 Gene Simmons (né en 1949), membre de Kiss
 Gene Simmons, son premier album solo.